Automa – macchina in grado di operare in modo autonomo
 Automa meccanico – automa semovente non elettronico
 Robot – macchina (più o meno antropomorfa) in grado di svolgere più o meno indipendentemente un lavoro al posto dell'uomo
 Automa autoreplicante – costrutto artificiale che è teoricamente capace in modo autonomo di produrre una copia di se stesso usando materiali grezzi presi dall'ambiente
 Automa – nella teoria dei sistemi dinamici, un sistema dinamico discreto (nella scansione del tempo e nella descrizione del suo stato) e invariante (il sistema si comporta alla stessa maniera indipendentemente dall'istante di tempo in cui agisce)
 Bot – automa software che opera in Internet
 Automa cellulare – modello matematico usato per descrivere l'evoluzione di sistemi complessi discreti, studiati in teoria della computazione, matematica, fisica e biologia

 Automi, brano musicale di Francesco Paura del 2013

Pagine correlate 
 Automaton

Altri progetti